Mathieu Manset (Metz, 1989. augusztus 5. –) francia labdarúgó, jelenleg a Cheltenham Town FC játékosa.

Sikerei, díjai 

 Reading FC:
Championship: 2011–12
 Walsall FC:
Football League Trophy döntős: 2014-15

Források
 Mathieu Manset oldala a transfermarkt.com-on

Francia labdarúgók
1989-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
A Hereford United labdarúgói
A Reading labdarúgói
Az FC Sion labdarúgói
A Carlisle United labdarúgói
A Coventry City labdarúgói
A Royal FC Antwerp labdarúgói
A Walsall labdarúgói
A Cheltenham Town labdarúgói
Élő személyek
Metziek